Jméno a příjmení Martin Kolář má více nositelů:

 Martin Kolář (1836–1898) – český historik a heraldik
 Martin Kolář (fotbalista) (* 1983) – český fotbalový záložník
 Martin Kolář (matematik) (* 1965) – český matematik